Ranoidea becki – gatunek górskiego płaza bezogonowego z podrodziny Pelodryadinae w rodzinie Pelodryadidae o ograniczonym zasięgu występowania.

Taksonomia 
Taksonomia tego gatunku i pokrewnych nie jest najpewniejsza.

Występowanie 
Litoria becki jest gatunkiem endemicznym, występuje bowiem jedynie w Papui-Nowej Gwinei, przy czym ogranicza się tu także do kilku miejsc, wśród których wymienić można Mount Wilhelm oraz prawdopodobnie Mount Giluwe i Mount Hagen. Są to rejony w małym stopniu dotknięte ingerencją człowieka. Ten wysokogórski gatunek spotykano powyżej 3000 metrów nad poziomem morza.

Siedlisko tego stworzenia stanowią prawdopodobnie górskie lasy deszczowe.

Status 
Populacja i status gatunku nie są znane.

Wśród zagrożeń dla tego płaza wymienia się chytridiomikozę (grzybicę), atakującą wiele gatunków płazów.

Przypisy 

Płazy Australii
Pelodryadidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1945 roku